Andreas Tatos (Himarë, 6 de setembro de 1988) é um futebolista profissional grego, atacante, milita no Veria FC.

Carreira 
Nascida na Albânia, ele foi revelado pelo Atromitos, no qual teve ótimo começo foi vendido para o Olympiakos, em 2011. Não se firmou em Piraeus, e então foi emprestado para Atromitos e Aris Salónica, em 2015 assinou com o Veria.

Seleção
Tatos já foi chegou a ser convocado por Fernando Santos, mas não disputou nenhuma partida pela Grécia.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Atromitos FC
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do Veria FC